Александр Баумгартен:
 Баумгартен, Александр Готлиб (1714—1762) — немецкий философ.
 Баумгартен, Александр Карлович (1815—1883) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии.
 Баумгартен, Александр Трофимович (1843—1901) — генерал-лейтенант.
 Баумгартен, Александр Фёдорович (1883—1918) — русский полковник, участник Первой мировой войны.